Zeit (album van Tangerine Dream), 1972
 Zeit (album van Rammstein), 2022